Durkan ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernard Durkan (* 1945), irischer Politiker
 Mark Durkan (* 1960), nordirischer Politiker

Siehe auch:
 Durkan-Test
 Durkin